Пётр Бондаренко:
 Бондаренко, Пётр Васильевич (1943—2013) — российский архитектор.
 Бондаренко, Пётр Венедиктович (1905 — до 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бондаренко, Пётр Николаевич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Пётр Тихонович (1901—1950) — советский военный и партийный деятель, контр-адмирал.